Vals peut faire référence à :
 Vals : pluriel de val (de vallée), usité en toponymie, malgré la forme moderne : Vaux.

Toponymes

Vals, commune autrichienne du Tyrol.

Vals, commune française de l'Ariège ;
 Vals-des-Tilles, commune française de la Haute-Marne ;
 Vals-le-Chastel, commune française de la Haute-Loire ;
 Vals-les-Bains, commune française de l'Ardèche ;
 Vals-près-le-Puy, commune française de la Haute-Loire.

Vals, commune suisse du canton des Grisons.

Cinéma 
 Vals, film autrichien d'Anita Lackenberger sorti en 2014 ;
 Vals, film néerlandais de Dennis Bots sorti en 2019 ;

Divers 
 Vals, forme argentine de la valse,
 VALS, modèle de classification des styles de vie en marketing.
 Vals (eau), source exploitée à Vals-les-Bains